Мацунага:

 
 Мацунага, Иосиф Хисадзиро (1930—2006) — католический прелат, епископ Фукуоки.
 Мацунага, Сигэтацу (род. 1962) — японский футболист.
 Мацунага, Спарк (1916—1990) — американский юрист и политик.
 Мацунага, Такуя (род. 1990) — японский футболист.